Jonathan Bailey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Jonathan Bailey House (Whittier, Kalifornien), NRHP-ID 77000304
 Jonathan Bailey House (Milo, New York), NRHP-ID 94000926